Gaudreau ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Gaudreau (Robert René Gaudreau senior; * 1944), US-amerikanischer Eishockeyspieler 
 Frédérick Gaudreau (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Johnny Gaudreau (* 1993), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Rob Gaudreau (Robert René Gaudreau; * 1970), US-amerikanischer Eishockeyspieler